Телеграма — повідомлення послане телеграфом.

 «Телеграма» — радянський короткометражний художній фільм 1957 року
 «Телеграма» — радянський фільм режисера Ролана Бикова, знятий на кіностудії «Мосфільм» у 1971 році.

Див. також 
 Telegram